USS Reuben James — кораблі ВМС США,названі на честь командора Рубена Джеймса (), героя Першої берберійської війни.

 USS Reuben James (DD-245) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1920 році. Потоплений торпедою 31 жовтня 1941 року у Північній Атлантиці.
 USS Reuben James (DE-153)  — ескортний міноносець типу «Баклі». На службі протягом 1943-1947 років, після чого виведений в резерв. Потоплений як мішень у 1971 році.
 USS Reuben James (FFG-57)  — фрегат типу «Олівер Газард Перрі». На службі протягом 1989-2013 років. Потоплений як мішень у 2016 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни